Премия «Scream» за лучший фильм ужасов.

См. также 
 Премия «Сатурн» за лучший фильм ужасов

Ссылки 
 Scream 2009
 Scream 2010 

Премия Scream
Фильмы ужасов